Об'єкти NGC
Орел (сузір'я)
Галактики